William Dawson peut désigner :

politiciens
 William Johnston Dawson, un homme politique américain de Caroline mort en 1798 ;
 William Crosby Dawson, un sénateur américain de Géorgie (1798–1856) ;
 William L. Dawson, un homme politique américain de l'Illinois ;
 William M. O. Dawson, un gouverneur de Virginie Occidentale ;
 William Curran Dawson, un homme politique américain de l'Alabama (né en 1818) ;
 William McDonell Dawson, un homme politique canadien (1822–1890) ;
 William Dawson (1848–1929), un homme politique américain du Missouri ;
 William Dawson (1885–1972), un diplomate américain (1885–1972) ;
 William A. Dawson, un homme politique américain de l'Utah (1903–1981) ;

autres professions
 William Dawson, un ornithologiste américain ;
 William Harbutt Dawson, un écrivain britannique (1860–1948) ;
 William Dawson, un joueur de rugby à XV australien (1924-1996) ;
 William Levi Dawson (1899-1990), un compositeur américain.

Voir aussi 
 John William Dawson (1820–1899), un géologue canadien